Gagarin – rosyjskie nazwisko; żeński odpowiednik – Gagarina

Osoby o nazwisku Gagarin 
 Grigorij Grigorijewicz Gagarin (1810-1893) – rosyjski generał major, malarz
 Grigorij Iwanowicz Gagarin (1782-1837) – rosyjski dyplomata, pisarz, tłumacz
 Iwan Siergiejewicz Gagarin (1814-1882) – rosyjski dyplomata, jezuita
 Jurij Aleksiejewicz Gagarin (1934-1968) – radziecki kosmonauta, pierwszy człowiek w kosmosie
 Pawieł Gagarin (1789-1872) – rosyjski książę, działacz państwowy
 Władimir Grigoriewicz Gagarin (ur. 1955) – radziecki generał porucznik

Podział administracyjny 
 Gagarin – miasto w Armenii, w Prowincji Gegharkunik
 Gagarin – miasto w Rosji, w obwodzie smoleńskim. Do 1968 r. Gżatsk
 Gagarin – miasto w Uzbekistanie, w wilajecie dżyzackim
 Gagarino – wieś w Rosji, w obwodzie lipieckim
 Osiedle Gagarina – osiedle mieszkaniowe w Jaworznie, w dzielnicy Szczakowa

Inne 
 (1772) Gagarin – planetoida z grupy pasa głównego asteroid
 Gagarin – stacja kolejowa w miejscowości Gagarin, w rejonie gagarińskim, w obwodzie smoleńskim, w Rosji
 ST44 – lokomotywa spalinowa zwana także "gagarinem"